Adelheid je modernější forma staroněmeckého jména Adalheidis, což znamena "šlechetná".
Toto jméno nosilo v historii více významných osob:

 Adelheid (císařovna) – římskoněmecká císařovna (asi 931–999)
 Adelheida del Vasto – hraběnka sicilská a krátce královna jeruzalémská (1072–1118)
 Adelheida Opavská – opavská kněžna, manželka Mikuláše I. Opavského († 1313)
 Adelheid Sasko-Meiningenská – britská královna jako manželka britského krále Viléma IV. (1792–1849)
 Adelheid z Hohenlohe-Langenburgu – německá princezna (1835–1900)
 Adelheid Rakouská – rakouská arcivévodkyně (1914–1971)

Jiné významy
 Adelheid (film) – český film Františka Vláčila z roku 1969

Podobné výrazy
 Adelaida – česká podoba jména Adelheid
 Adelaide – město v Austrálii
 Heidi – domácí podoba jména Adelheid